Liegewanne steht für
Liegewanne (Hafen)
Liegewanne (Kinderwagen)